Domingo Iturrate, prêtre espagnol.
 Vicente Iturat Gil, coureur cycliste espagnol.
 (1958-), sculpteur catalan.

Patronyme hispanique